De Toth ist der Familienname folgender Personen:

 André De Toth (1913–2002), US-amerikanischer Regisseur
 Nicolas De Toth (* 1960), italienischer Filmeditor